Рязанец — житель города Рязань.

Фамилия 
 Рязанец, Степан Григорьевич (упомин. 1635—1680?) — русский художник третьей четверти XVII века.
 Рязанец, Тимофей Степанович (ум. 1693) — русский художник последней четверти XVII века.